Bulungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulungan, Jepara, by, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Bulungan, kabupaten, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar